Melodía Ruiz Gutiérrez (* 12. Oktober 1990 in Dos Hermanas, Sevilla, Andalusien, Spanien), bekannt als Melody, ist eine spanische Pop-Sängerin.

Biografie 
Melodía Ruiz Gutiérrez wurde im Alter von zehn Jahren durch ihr Album De pata negra, welches von Luis Cantero (el Fary) produziert wurde, bekannt. Besonders die Single El baile del gorila wurde nicht nur in Spanien, sondern auch in Lateinamerika ein Hit.

Weitere erfolgreiche Singles waren Muévete (2002) und Dabadabadá (2003). Melodys sechstes und bislang letztes Album Mucho camino por andar erschien 2014.

Ihre Eltern Ana Gutiérrez und Lorenzo Ruiz sind ebenfalls beide in der Musikbranche tätig. Außerdem hat sie noch einen jüngeren Bruder namens Eleazar Ruiz Gutiérrez (Ele).

Diskografie

Studioalben 

Weitere Alben
 De pata negra (2001, US: )
 Muévete (2002)
 T. Q. M. (2003)
 Melodía (2004)
 Mucho camino por andar (2014)

Singles

Weblinks 
 
 Offizielle Website

Quellen 

Popsänger
Spanier
Geboren 1990
Frau